Elsbach heißen folgende geographischen Objekte:

 Elsbach (Erbach), Stadtteil von Erbach (Odenwald), Odenwaldkreis, Hessen
 Elsbach (Breitscheid), Ortsteil der Gemeinde Breitscheid, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Elsbach (Gemeinde Sieghartskirchen), Katastralgemeinde von Sieghartskirchen im Wienerwald, Bezirk Tulln, Niederösterreich

Gewässer:
 Elsbach (Bocholter Aa), rechter Zufluss der Bocholter Aa in Borken, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Elsbach (Ems), linker Zufluss des Ems nahe Salzbergen, Landkreis Emsland, Nordrhein-Westfalen
 Elsbach (Erft), linker Zufluss der Erft in Grevenbroich, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Elsbach (Katzbach), rechter Zufluss des Katzbachs (zum Kraichbach) am Ende von Odenheim, Stadt  Östringen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Elsbach (Kleine Tulln), rechter Zufluss der Kleinen Tulln in Sieghartskirchen, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Elsbach (Landbach), rechter Zufluss des Landbachs bei Seeheim (Gemeinde Seeheim-Jugenheim), Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Elsbach (Lorfe), rechter Zufluss der Lorfe in Schmittlotheim, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Elsbach (Mosel) (Elsgraben), linker Zufluss der Mosel in Schleich, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Elsbach (Pleisbach), linker Zufluss des Pleisbachs nahe Freckwinkel (Königswinter), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Elsbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs (zum Rotbach) nahe Sträterei (Dinslaken), Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Elsbach (Steinbach), rechter Zufluss des Steinbachs (zum Odenbach) bei Niederkirchen, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Elsbach (Zorge), linker Zufluss der Zorge in Zorge, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Elsbach (Wied), linker Zufluss der Wied in Lache, Ortsgemeinde Roßbach, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Elsbach (Zwickauer Mulde), linker Zufluss der Zwickauer Mulde in Lunzenau, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Elsbach ist der Name folgender Personen:
 Ferdinand Elsbach (1864–1931), jüdischer Unternehmer und Mitbegründer von Elsbach & Frank

Elsbach, Weiteres:
 Elsbach (Unternehmen), ehemaliges Textilunternehmen
 Elsbach & Frank, ehemaliges Kaufhaus zum Stern in Hannover

Siehe auch:
 Elsbachhaus
 Elsebach
 Elsgraben
 Elzbach (Begriffsklärung)